

Cinema 
 Raja Jani – film del 1972 diretto da Mohal Sehgal

Festività 
 Jāņi – festività lettone che si celebra nei giorni 23-24 giugno

Persone 
 Neel Jani – pilota automobilistico svizzero
 Prahlad Jani – mistico indiano
 Réka Luca Jani – tennista ungherese